Bittelbrunnen ist ein geographischer Name:

 Bittelbrunnen, mittelalterliche Namensform von Bittelbronn (Möckmühl), heutiger Stadtteil von Möckmühl, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Bittelbrunnen (Deißlingen), Bachbrunnen westlich von Deißlingen, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg, dessen Abfluss am Ortsrand von links dem Neckar zufließt

Siehe auch:
 Bittelbronn
 Büttelbronn